Blitz (z německého blesk) může označovat:

 The Blitz, anglické označení pro bombardování britských měst nacistickou Luftwaffe v době 2. světové války

příjmení 
 Gérard Blitz, více osob
 Jekutiel Blitz (1634–1684), židovský překladatel
 Maurice Blitz (1891–1975), belgický hráč vodního póla
 Wilhelm Eugen Blitz (1877–1943), německý chemik

doprava
 Arado Ar 234B-2 Blitz, německý proudový bombardér
 Bedford Blitz, dodávkový nebo obytný automobil od General Motors (1973–1987)
 Blitz (automobilka), německý výrobce automobilů (1911–1915)
 Heinkel He 70 Blitz, německý dopravní letoun, později používaný i k vojenským účelům
 KFNB – Blitz, rakouské lokomotivy
 LDE – Blitz, německá Lokomotiva
 Opel Blitz, řada lehkých a středních nákladních vozů vyráběných automobilkou Adam Opel AG v letech 1930–1975
 SMS Blitz, více lodí

ostatní významy
 Blitz (hudební skupina)
 Bigroom Blitz, skladba německé skupiny Scooter z alba ''The Fifth Chapter